Le Championnat du monde B de rink hockey masculin 1984 est la première édition des championnats du monde B de rink hockey, organisé à Paris en France. Les trois premières équipes de cette compétition gagnent le droit de participer au Championnat du monde A de rink hockey masculin 1986 à Sertãozinho au Brésil. La Belgique, qui finit deuxième du championnat renoncera finalement à participer au championnat A et y laissera sa place pour l'équipe d'Angola, qui se classe quatrième.

Participants 
Onze équipes prennent part à cette compétition.

Résultats 

|}

Liens externes 
Résultats

1984
Rink hockey
Rink hockey 1984
Sport en France en 1984
Sport en novembre 1984